La Lancia Flavia 2000 est une voiture fabriquée par le constructeur italien Lancia. Cette voiture fut commercialisée très peu de temps après le rachat de Lancia par le groupe italien Fiat en 1969.

Réalisée sur la base de la Lancia Flavia, ce n'est, en réalité qu'un restylage de cette dernière avec une nouvelle motorisation, figurant au catalogue Lancia entre 1971 et 1975.

La Lancia 2000 est donc la dernière évolution de la glorieuse Lancia Flavia, la première traction avant de Lancia. Présentée, comme son ainée en version berline et Coupé, elle sera remplacée en 1976 par la Lancia Gamma. Sous une robe classique et assez banale, elle inaugurait une révolution technologique mondiale, l'injection électronique. Mais beaucoup de passionnés Lancia considèrent que la Flavia 2000 est la dernière véritable Lancia.

La Lancia 2000 berline 

La Lancia 2000 en effet, si d'un côté elle doit être considérée comme la dernière série de la Lancia Flavia de 1960, d'un autre côté, il faut avouer que c'est un modèle d'une qualité parfaite avec une valeur technique sans égale à l'époque.

Les différentes versions et dates de production 

 2000 Berline : 1971 à 1975 
 2000 Berlina i.e. : 1972 à 1975 
 2000 Coupé : 1971 à 1974 
 2000 Coupé HF : 1971 à 1974 

La Lancia 2000 fut dotée à l'origine d'un moteur boxer de 115 ch Din avec double carburateur puis avec une injection électronique en première mondiale, qui développait 126 ch Din et une accélération de 0-100 km/h en 10,3 secondes.

La Lancia 2000 Coupé 

Équipées des mêmes motorisations, les versions Coupé, elles aussi dérivées des précédentes Lancia Flavia, avaient bénéficié du même profond restyling. La 2000 Coupé HF avec son moteur à injection électronique Bosch (Première voiture européenne à utiliser l'injection électronique Bosch) et développant 125 ch, dépassait allègrement les 205 km/h (220 km/h pour la version 130 ch).

La dernière centaine de moteurs fabriqué par Lancia reçut une amélioration de l'électronique qui donna un léger gain de puissance à 130 ch mais que Lancia n'ébruita pas.

Au total, ce seront  exemplaires de la Lancia 2000 qui sortiront de l'usine Lancia de Chivasso. Ajoutés aux  exemplaires de la Lancia Flavia, ce seront globalement  Flavia qui auront été fabriquées.

Flavia 2000
Automobile des années 1970